Барен () — нидерландская фамилия. Известные носители:

 Барен, Кеес ван (1906—1970) — нидерландский композитор и музыкальный педагог.
 Барен, Сабина ван (род. 1960) — нидерландская певица.

 См. также
 Барен — химическое соединение.